Крокмаз () — село в Штефан-Водском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено в юго-восточной часть страны, на берегу реки Днестр на высоте 62 метров над уровнем моря. Расстояние до Одессы — 69 км, до Кишинёва — 140, до Штефан-Водэ — 30 км.

Работают средняя школа, детский сад, пункт медицинской помощи.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Крокмаз проживает 3002 человека (1475 мужчин, 1527 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Штефан-Водского района
Населённые пункты на Днестре